Лемсалу — эстонская фамилия. Известные носители:
 Лемсалу, Лийс (род. 1992) — эстонская певица. Дочь М. Лемсалу.
 Лемсалу, Марек (род. 1972) — эстонский футболист.